Ostrá – miejscowość w Czechach, w powiecie Nymburk
 Ostrá – przystanek kolejowy w ww. miejscowości
 Ostrá (950 m)– szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji
 Ostrá (1369 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ostra (Ostrá) (2351 m) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Ostra (Ostrá) (1764 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Ostrá (1247 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze